Updyke ist unter anderem die Bezeichnung von:
 Updyke (Michigan), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Michigan
 Updyke Addition, eine Ortschaft im US-Bundesstaat Ohio
 Berthold Updyke and Landon Ditch, ein Kanal im US-Bundesstaat Colorado

Siehe auch:
 Sallie Updyke Mundy, ein US-amerikanischer Richter am Pennsylvania Superior Court